Рив'єр-Нуар (округ), Рив'єр-Нуар (фр. Rivière Noire, укр. чорне узбережжя) — округ Маврикія, розташований в західній частині країни.
 Пітон-де-ля-Петіт-Рив'єр-Нуар (фр. Piton de la Petite Rivière Noire або Маленька Чорна Гора — це найвища гора на острові Маврикій в Індійському океані.